Matsumoto kan som auktorsförkortning betyda:

 George I. Matsumoto
 Hiroshi Matsumoto
 Tatsuo Matsumoto

Robotskapade auktorsförkortningar